Scott Mountains steht für:

 Scott Mountains (Antarktika) in Enderbyland
 Scott Mountains (Kalifornien) im Siskiyou County